Albina (Suriname), de hoofdplaats van het Surinaamse district Marowijne
Albina (Brăila), een plaats in het Roemeense district Brăila
Albina (Timiș), een plaats in het Roemeense district Timiș
Albina (Vaslui), een plaats in het Roemeense district Vaslui